Konfederacja Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce – chrześcijańska wspólnota protestancka zrzeszająca konserwatywne w teologii i nauczaniu społecznym polskie zbory reformowane, odwołujące się w doktrynie bezpośrednio do teologii Jana Kalwina i Marcina Lutra. Polska wspólnota jest częścią powstałej w 1998 r. Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych. Organem prasowym Konfederacji jest wydawany od 1997 r. kwartalnik Reformacja w Polsce.

Konfederacja, jak również zbory wchodzące w jej skład, nie są formalnie związane z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w RP i nie wchodzą w skład Polskiej Rady Ekumenicznej.

Historia 
Początki wspólnoty sięgają połowy lat 90. XX wieku, kiedy grupę studentów Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu zainteresował kalwinizm oraz apologetyka założeń wstępnych. Nowo nabyte poglądy teologiczne doprowadziły do założenia początkowo niezależnego zboru reformowanego w Poznaniu oraz nowej grupy misyjnej przy I zborze baptystycznym we Wrocławiu. Począwszy od 2000 r. grupa wrocławska funkcjonuje poza ramami Kościoła Chrześcijan Baptystów jako Ewangeliczny Kościół Reformowany we Wrocławiu. Współpraca między oboma zborami została sformalizowana w 2003 roku, kiedy powstała obecna Konfederacja Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce. Rok później oba zbory zgłosiły akces do Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych, gdzie uzyskały pełne członkostwo w roku 2006.  W roku 2005 rozpoczął działalność zbór misyjny w Gdańsku. W latach 2003–2009 działał także zbór w Legnicy.

Doktryna 
Konfederacja Ewangelicznych Kościołów Reformowanych przyjmuje teologię reformowaną w jej klasycznej, tradycyjnej i konserwatywnej wersji. Do postaci kształtujących prąd teologiczny wspólnoty należą m.in. Cornelius Van Til, James B. Jordan, Peter Leithart, Douglas Wilson i Greg Bahnsen. KEKR jest przeciwna ordynacji kobiet na urząd pastora. Kościół nie błogosławi związków homoseksualnych, które uznaje za jednoznacznie grzeszne i niezgodne z Biblią.

Zasady teologiczne 
Doktryna wspólnoty opiera się na pięciu zasadach protestantyzmu i zasadzie semper reformanda:

 sola scriptura – jedynie Pismo Święte stanowi nieomylny autorytet w sprawach wiary i postępowania,
 solus Christus – jedynie Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, dzięki któremu grzesznik może osiągnąć usprawiedliwienie,
 sola gratia – jedynie łaska Boża jest powodem zbawienia zniewolonego grzechem człowieka,
 sola fide – jedynie wiara jest środkiem osiągnięcia usprawiedliwienia, zaś dobre uczynki są jej konsekwencją, ale nie przyczyną zbawienia,
 soli Deo gloria – jedynie Trójjedyny Bóg jest godzien oddawania mu czci, co też stanowi najwyższy sens i cel istnienia człowieka,
 ecclesia reformata et semper reformanda – Kościół nieustannie wymaga reformy, aby mógł wierniej i skuteczniej realizować swoje powołanie, dlatego też musi zawsze poddawać swoje instytucje i zwyczaje pod osąd Słowa Bożego.

Soteriologia 
Wspólnota przyjmuje klasyczną soteriologię reformowaną.

Sakramenty 
Konfederacja, podobnie jak wszystkie wyznania reformowane, przyjmuje teologię przymierza jako właściwy system interpretacji Biblii. W jej świetle postrzega sakramenty jako znaki i środki łaski Bożej, wśród których istnieją jedynie dwa: chrzest i Wieczerza Pańska. Chrzest rozumiany jest jako znak przymierza z Bogiem, odpowiednik starotestamentowego obrzezania. Stąd też jego przyjęcie nie jest ograniczone wiekiem katechumena i stosowany jest zarówno chrzest dorosłych, jak i dzieci. Komunia święta udzielana jest pod obiema postaciami. Praktykowana jest komunia ochrzczonych niemowląt.

Nabożeństwo 
Nabożeństwo niedzielne postrzegane jest jako cotygodniowa odnowa zawartego w chrzcie przymierza z Bogiem. Jest kierowane wyłącznie do Trójjedynego Boga, któremu publiczne oddawanie chwały jest powodem gromadzenia się zboru. Życie kościelne opiera się na kalendarzu liturgicznym.

Symbole wiary 

Obowiązującymi symbolami wiary Konfederacji są:

 symbole i definicje starochrześcijańskie:
 Apostolski symbol wiary (ok. II w.),
 Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary (IV w.),
 Chalcedońska definicja wiary (formuła chrystologiczna z V w.),
 Atanazjańskie wyznanie wiary (VI w.).

 każdy zbór może zaadaptować reformacyjne księgi symboliczne:
 Trzy formy jedności:
 Katechizm Heidelberski (1563),
 Konfesja belgijska (1566),
 Kanony z Dordrechtu (1619)
 Konfesja sandomierska (1570),
 Konfesja genewska (1536).

Oprócz powyższych dokumentów należących do kanonu ksiąg symbolicznych kalwinizmu kontynentalnego, wiele zborów Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych odwołuje się także do dwóch symboli prezbiteriańskich: Konfesji westminsterskiej (1646) i Małego Katechizmu Westminsterskiego (1649) oraz do symbolu baptystycznego: Londyńskiego Wyznania Wiary (1689), przy zastrzeżeniu poprawności chrztu niemowląt.

Duchowni 
Zbory należące do Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce obsługiwane są przez siedmiu pastorów ordynowanych:
 pastor Paweł Bartosik, ordynowany w 2007,
 pastor Aleksander Bierezyanczuk, ordynowany w 2004,
 pastor Bogumił Jarmulak, ordynowany w 1999,
 pastor Marek Kmieć, ordynowany w 1993,
 pastor Roman Mazurek, ordynowany w 2000,
 pastor Andrzej Polaszek, ordynowany w 1997,
 pastor Sebastian Smolarz, ordynowany w 2004.

Zbory 
Do Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce należą aktualnie trzy zbory i dwie placówki misyjne:

 zbór w Gdańsku, pastor: Paweł Bartosik,
 zbór w Poznaniu, pastorzy: Roman Mazurek, Andrzej Polaszek,
 zbór we Wrocławiu, pastorzy: Bogumił Jarmulak, Marek Kmieć, Sebastian Smolarz.
 placówka misyjna w Lesznie,
 placówka misyjna w Sanoku,

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Konfederacji Ewangelicznych Kościołów Reformowanych w Polsce
 Strona Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku
 Strona Ewangelicznego Kościoła Reformowanego we Wrocławiu
 Strona Ewangelicznego Zboru Reformowanego w Poznaniu
 Oficjalna strona kwartalnika Reformacja w Polsce